Die Liste der Baudenkmäler in Remscheid führt die Baudenkmale der Stadt Remscheid im Bergischen Land und seiner Ortsteile auf, die auf der Denkmalliste der Stadt Remscheid verzeichnet sind und bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt einsehbar ist. Es stehen zur Zeit ca. 660 Objekte auf dem Gebiet der Stadt als Baudenkmal unter Schutz.

Die erhaltenen Altstadtkerne von Lennep und Lüttringhausen sind separat als Denkmalbereiche ausgewiesen. Damit unterliegen sie auch einer Gestaltungssatzung, nach der Maßnahmen, die das Erscheinungsbild wesentlich beeinflussen, abgestimmt werden müssen.

Baudenkmäler 

|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Remscheid
 Liste der Naturdenkmale in Remscheid
 Liste der geschützten Landschaftsbestandteile in Remscheid
 Liste der Naturschutzgebiete in Remscheid
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Remscheid

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Remscheid
 Denkmalschutz. Stadt Remscheid

Anmerkungen 

Remscheid
!